Mahindra XUV 500 — кроссовер выпускавшийся в 2011—2021 годах индийской компанией Mahindra & Mahindra.

История 
Модель стала первой самостоятельной моделью индийской компании Mahindra с несущим кузовом и независимой задней подвеской, до этого с 2002 года из моделей не выпускаемых по лицензии компанией выпускался только рамный внедорожник Scorpio.

Модель была представлен в 2011 году, предлагалась в трёх комплектациях W4,W6, W8. Двигатель — безальтернативный турбодизель mHawk объёмом 2.2 литра мощностью 140 л. с. в паре с «механикой». Привод — только передний.

В мае 2015 года был проведён первый рестайлинг, добавлена «топовая» комплектация W10, для всех комплектаций с ноября стал доступен «автомат».
Стоимость модели на рынке Индии составляла от 17,5 до 25 тысяч долларов.

В среднем ежегодно продавалось по 30—35 тысяч машин, но в 2017 году спрос заметно упал — 27 тысяч машин.

В апреле 2018 года проведён второй рестайлинг и была изменена система наименования комплектаций: W5, W7, W9, W11, вместо чётных чисел компания использовала нечётные числа, чтобы обозначить шаг вперед по сравнению с более ранними вариантами.

Внешне модель получила новую решетку радиатора и другую оптику, дизайн салона не изменился, но получил более качественные материалы отделки, турбодизель mHawk 2.2 получил новый турбокомпрессор и был форсирован до 155 л. с., с декабря 2018 года в гамме появилась бензиновая версия этого же двигателя мощностью 140 л. с. Для самых дорогих дизельных комплектаций стал достпен полный привод — с муфтой подключения задней оси.

Цены на обновленную модель на рынке Индии составляли от 19 до 27 тысяч долларов.

В 2021 году выпуск модели был прекращён, в линейке компании её место заняла модель Mahindra XUV 700.

Галерея

Источники 
 Mahindra XUV500 — индийский кроссовер за 17,5 тысячи долларов // Авторевю, 26 мая 2015
 Обновленный кроссовер Mahindra XUV500: больше роскоши // Авторевю, 18 апреля 2018

Компактные кроссоверы
Автомобили Индии
Mahindra & Mahindra